Lilla Kroktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Kroktjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (11 ha)
Lilla Kroktjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (1,1 ha)
Lilla Kroktjärn (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (43 ha)
Lilla Kroktjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lilla Kroktjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Lilla Kroktjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Lilla Kroktjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,

Se även
Kroktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn